Alcanadre, commune de La Rioja ;
 Alcanadre, rivière d'Aragon, affluent du Cinca, dans le bassin versant de l'Èbre.